Super nova peut désigner :

 Super nova, une acrylique sur toile marouflée ;
 Super Nova, un système d'arcade créé par la société Kaneko.